E a Vida Continua..., livro supostamente psicografado por Chico Xavier
 E a Vida Continua... (filme), adaptação para o cinema da obra homónima de Francisco Cândido Xavier
 And the Band Played On, filme (1993) com Matthew Modine e Alan Alda, chamado no Brasil de E a Vida Continua The Talk of the Town, filme (1942) de George Stevens que no Brasil se chamou E a Vida Continua Zendegi va digar hich, filme (1992) de Abbas Kiarostami, chamado em Portugal de E a Vida Continua''

Desambiguações de artes